Топлес ( «без верха, с обнажённой грудью») — заимствованный термин для обозначения верхней части тела без одежды.

Персоналии 
Псевдоним
 Топлес, Ян (Ян Валерьевич Лапотков; род. 1987) — российский видеоблогер и телеведущий.